Plahovići est un toponyme qui peut désigner :
Plahovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Plahovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.